Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) - Nederlandse wet
 Financial Intelligence Unit - Nederland - Meldpunt Ongebruikelijke Transacties
 Molecuulorbitaaltheorie  - theorie inzake chemische binding 
 Museum voor de Oudere Technieken - museum in Grimbergen, België
 Maasvlakte Olie Terminal
 MOT (computerspel) - actie-computerspel

Zie ook
Mot (doorverwijspagina)